Gambino ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Gambino (1902–1976), US-amerikanischer Mafioso
 Domenico Gambino (1890–1968), italienischer Schauspieler und Regisseur
 Gabriella Gambino (* 1968), italienische Bioethikerin und Kurienbeamtin
 Giuseppe Gambino (* 1968), schweizerisch-italienischer Fußballspieler und -trainer
 John Gambino (1940–2017), sizilianisch-amerikanischer Mobster
 Raffaello Gambino (1928–1989), italienischer Wasserballspieler

 Salvatore Gambino (* 1983), deutscher Fußballspieler

sowie des Mafia-Clans der Gambino-Familie

 Childish Gambino ist der Künstlername von Donald Glover